Сражение при Курцоле — крупнейшее морское сражение в войне Генуи и Венеции (1293—1299).

Постоянная борьба между двумя торговыми соперниками обострилась, когда в 1261 году крестоносцы были изгнаны из Константинополя при поддержке генуэзцев. В начале сентября 1298 года большой флот генуэзцев вышел в Адриатическое море. Венецианский флот из 90 кораблей перед сражением был потрепан штормом. Возле острова Курцоле (Корчула) флоты встретились.

Ход битвы 
Первоначально венецианский флот хотел отступить, но ему помешал ветер. Адмирал генуэзского флота Дориа оставил в резерве 15 из 78 кораблей, несмотря на высокий риск: генуэзцы были в меньшинстве. Сражение вышло напряженным и кровопролитным. В нём отличились и генуэзские арбалетчики, входившие в составы команд. Венецианцы потеряли потопленными 65 кораблей, и захваченными — 18. В этот день генуэзцы взяли в плен 7 тысяч венецианских моряков. В их числе был Марко Поло, который командовал одной из венецианских галер. Генуэзский адмирал Ламба Дория потерял сына в сражении, и похоронил его в этой части моря, утверждая, что у него не могло бы быть могилы лучше.

Результат 
Потери генуэзцев были высокими, и флот решил возвращаться. Затем Венеция и Генуя пришли к дипломатическому соглашению (1299 год). Венеция согласилась на ряд уступок. Генуя осталась господствовать в Босфоре и Чёрном море, а Венеция — монополистом в торговле с Александрией, и также владела рядом островов в Средиземноморье.

Ссылки 

Сражения Венеции
Сражения Генуи
Сражения в Средиземном море
Сражения XIII века
1298 год
Морские сражения XIII века
Сражения 1298 года